Bostock kan syfta på:

 Bostock (biograf) - en biograf vid Lästmakargatan 2-4 i närheten av Stureplan i centrala Stockholm
 Bostock, Cheshire - en civil parish i Cheshire, England, Storbritannien
 William Bostock (1892–1968), en högre befälhavare i australiska flygvapnet